Protivec bezeichnet mehrere Orte in Tschechien 

 Protivec,  Ortsteil von Strunkovice nad Blanicí, Okres Prachatice
 Protivec,  Ortsteil von Žlutice, Okres Karlovy Vary